Hinda è una città della Repubblica del Congo, capoluogo del dipartimento di Kouilou e del distretto di Hinda, nella parte occidentale del Paese.

Infrastrutture e trasporti

Ferrovie
La città è servita da una stazione lungo la Ferrovia Congo-Ocean.

Centri abitati della Repubblica del Congo